Падение Пальмиры (2015)
 Освобождение Пальмиры (2016)
 Битва за Пальмиру (2016)